Jesse Saarinen (né le  à Turku en Finlande) est un joueur de hockey sur glace qui occupe le poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il a évolué à l'Étoile noire de Strasbourg puis à Grenoble (France). Il joue actuellement au TPS Turku en SM-Liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Kiekko-67 || Mestis|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || TuTo Turku || Mestis || 43|| 5|| 15|| 20|| 34|| || || || || 
|-
| 1997-1998 || Université du Nebraska-Omaha || NCAA || 14|| 2|| 5|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| 1997-1998 || Hermes Kokkola || Mestis || 18|| 1|| 2|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || TuTo Turku || Mestis || 26|| 0|| 5|| 5|| 30|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Kiekko-67 || Finlande-4 || 19|| 7|| 20|| 27|| 18|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Kiekko-67 || Finlande-4 || 21|| 15|| 36|| 51|| 48|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Strasbourg|| Division 1|| || 17|| 22|| 39|| || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 31|| 6|| 23|| 29|| 36|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Grenoble || Ligue Magnus || 27|| 6|| 16|| 22|| 24|| 8|| 3|| 4|| 7|| 14
|-
| 2004-2005 || TuTo Turku || Mestis || 31|| 8|| 6|| 14|| 36|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Assat Pori || SM-liiga|| 13|| 1|| 2|| 3|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Assat Pori || SM-liiga|| 56|| 2|| 8|| 10|| 72|| 14|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 37|| 2|| 5|| 7|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| TPS Turku || SM-liiga|| 54|| 2|| 1|| 3|| 44|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| RNK Hoci || Finlande-4 || 25|| 21|| 32|| 53|| 52|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| RNK Hoci || Finlande-4 || 20|| 13|| 30|| 43|| 36|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Kiekko-67 || Finlande-4 || 7|| 10|| 17|| 27|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| RNK Hoci || Finlande-4 || 18|| 22|| 23|| 45|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| RNK Hoci || Finlande-4 || 18|| 8|| 25|| 33|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| RNK Hoci || Finlande-4 || 3|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Roller in line hockey 
Il a représenté l'équipe de Finlande de Roller in line hockey.

Statistiques internationales

Références

Naissance en mars 1977
Naissance à Turku
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur du TuTo Turku
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace